Extreme Rules (2014) — шестое по счёту шоу Extreme Rules, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна WWE. Шоу прошло 4 мая 2014 года.

Результаты

Матч «Тройная Угроза» на выбывание

Примечания

Ссылки 
 

WWE Extreme Rules
Спортивные соревнования в Нью-Джерси